Венадос има више значења:

 Венадос (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Венадос (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику